Пещера Пловцов — пещера в Египте с наскальной живописью эпохи неолита. Находится в Ливийской пустыне (северо-восточная часть Сахары, горы Гильф Кебир), на территории египетской мухафазы Вади-эль-Гедид, вблизи границы с Ливией.

Описание 

Возраст петроглифов пещеры оценивается примерно в 8 000 лет. Они изображают плавающих людей (из-за этого пещера и получила своё название).

История 

Пещера и её наскальные рисунки обнаружены в октябре 1933 года венгерским исследователем Ласло Алмаши. Он посвятил пещере пловцов главу в своей книге «Az ismeretlen Szahara» (, ), впервые опубликованной в 1934 году в Будапеште. В ней исследователь пришёл к выводу, что раньше климат в Сахаре был гораздо благоприятней, чем сейчас, и на её территории были водоёмы и могли жить люди.

В культуре 
Пещера Пловцов упоминается в романе Майкла Ондатже «Английский пациент», а также в его экранизации.

См. также 

 Наскальное искусство Сахары
 Доисторическая Северная Африка
 Неолитический субплювиал

Примечания

Литература 

 László Almásy (1934): The Unknown Sahara. Translation of the Hungarian original Az Ismeretlen Szahara, 2002, by Andras Zboray
 Ladislaus E. Almasy (1998): Schwimmer in der Wüste. Auf der Suche nach der Oase Zarzura. DTV, München, ISBN 3-423-12613-2

Ссылки 

  Egyptian caves. Accessed March 2008
  People followed the rains in ancient Sahara Friday, 21 July 2006 by Marie Theresa Bray. Accessed March 2008

Пещеры Египта
Археологические объекты в Египте
Петроглифы Африки
Вади-эль-Гедид